Il singolare del torneo di tennis Lady Gotham Tournament 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Katja Ebbinghaus 6-0, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Chris Evert (Campionessa)

 Ol'ga Morozova (primo turno)
 Linda Tuero (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lady Gotham Tournament 1973